Вологин — фамилия; имеет женскую форму Вологина.
 
 Вологин, Владимир Леонтьевич — Герой Социалистического Труда

См. также 
 Вологино